Jessica Smith peut désigner :
 Jessica Smith (née en 1989), athlète canadienne ;
 Jessica Kooreman née Smith (née en 1983), patineuse de vitesse sur piste courte américaine.